Ю́рий Петро́вич Ра́йзер (род. 26 января 1927, Харьков — 25 июня 2021, Москва) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук, профессор Московского физико-технического института.

Биография 
Окончил Ленинградский политехнический институт в 1949 году. Доктор физико-математических наук (1959), с 1968 года - профессор. 

Работал в Физико-энергетическом институте (Обнинск), Институте прикладной математики, Институте химической физики, Институте физики Земли Академии Наук СССР, в Институте проблем механики Академии наук со времени основания института (1965 год), возглавляя там в течение 34 лет Отдел физики газодинамических процессов.

Райзер — специалист в области физической газодинамики и низкотемпературной плазмы, внёс выдающийся вклад в физику ударных волн, сильных взрывов, взаимодействия лазерного излучения с плазмой, различных газовых разрядов, молнии. На основе высказанных им идей и теории был впервые получен и исследован процесс непрерывного во времени поддержания плазмы в свободном пространстве лазерным излучением (непрерывный оптический разряд), лежащий в основе нового типа плазменных генераторов — оптических плазмотронов. Предложенный им новый метод организации разряда был использован при создании серии мощных технологических CO2-лазеров типа «Лантан».

Является автором более 200 научных работ, 8 монографий (6 из них изданы на Западе на английском) и трëх изобретений. Его  монографии «Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений» в соавторстве с Я. Б. Зельдовичем (1963, 1966, 2008; англ. изд. 1968; 2002), а также «Физика газового разряда» (1987, 1992, 2009; англ. изд. 1991, 1997) приобрели широкую известность.

Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (с 1965 года). Заслуженный деятель науки РФ (2002). Заслуженный профессор МФТИ (2012).

Скончался 25 июня 2021 года в Москве. Похоронен на Малаховском кладбище.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1966).
 Государственная премия РФ (1999).
 Международная премия Пеннинга по физике ионизованных газов (США, Penning Award Excellence, 1993).
 Премия Американского Общества Аэронавтики и Астронавтики (США, AIAA Plasmadynamics & Lasers Award, 2002).
 Орден «Знак Почёта» (1975).
 Золотая медаль имени Я. Б. Зельдовича (РАН, 2020) — за работы в области физики ударных волн, взрывов, газовых разрядов, взаимодействия лазерного излучения с плазмой.
 «Звезда Физтеха», Почётный знак МФТИ, 2016 год

Книги 
 Я. Б. Зельдович, Ю. П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1963, 1966, 2008.
 Ya. B. Zel’dovich, Yu. P. Raizer. Physics of Shock Waves and High-Temperature Hydrodynamic Phenomena, Academic Press, New York, 1968; Dover Publication Inc. Mineola, New York, 2002.
 Ю. П. Райзер. Лазерная искра и распространение разрядов. М.: Наука, 1974.
 Yu. P. Raizer. Laser-Induced Discharge Phenomena, Consultants Bureau, New York, London, 1977.
 Ю. П. Райзер. Основы современной физики газоразрядных процессов. М.: Наука, Физматлит, 1980.
 Ю. П. Райзер. Физика газового разряда. М.: Наука, Физматлит, 1987, 1992; Издательство Интеллект, Долгопрудный, 2009.
 Yu. P. Raizer. Gas Discharge Physics. Springer, Berlin, New York, 1991, 1997.
 Ю. П. Райзер, М. Н. Шнейдер, Н. А. Яценко. Высокочастотный емкостной разряд Издательство МФТИ, Долгопрудный, 1995.
 Yu. P. Raizer, M. N. Shneider, and N. A. Yatsenko. Radio-Frequency Capacitive Discharges. CRC Press, Boca Raton, New York, 1995.
 Э. М. Базелян, Ю. П. Райзер. Искровой разряд. Издательство МФТИ, Долгопрудный, 1997.
 E. M. Bazelyan, Yu. P. Raizer. Spark Discharge. CRC Press, Boca Raton, New York, 1998.
 Э. М. Базелян, Ю. П. Райзер. Физика молнии и молниезащиты. М.: Физматлит, 2001.
 E. M. Bazelyan, Yu. P. Raizer. Lightning Physics and Lightning Protection. IOP Publishing, Bristol, Philadelphia, 2000.
 Ю. П. Райзер. Введение в гидрогазодинамику и теорию ударных волн для физиков. Издательство Интеллект, Долгопрудный, 2011.

Другие публикации 
 Статьи Ю. П. Райзера в журнале «Успехи физических наук». 
 
  Физический энциклопедический словарь, M.: «Советская энциклопедия», 1984, стр. 778—780.
 Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. М.: «Советская энциклопедия», 1988.

Примечания

Ссылки 
 75 лет со дня рождения доктора физико-математических наук, профессора Ю. П. Райзера, Журнал Успехи механики. т. 1 № 1. Поздравляем юбиляров. 
 Yuri Petrovich Raizer (in honor of his 80th birthday) Plasma Physics Reports. April 2007, Volume 33, Issue 4, pp 345—346. 
 ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ РАЙЗЕРУ — 80 ЛЕТ. Физика плазмы, 2007, Том 33, выпуск 4, стр. 383—384. 
 Ю. П. Райзер в Лаборатории лазерных разрядов. Институт проблем механики РАН.

Физики СССР
Физики-теоретики СССР
Физики России
Физики XX века
Сотрудники Физико-энергетического института
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Сотрудники Института проблем механики РАН
Заслуженные профессора МФТИ
Сотрудники Института прикладной математики РАН
Сотрудники Института химической физики РАН
Похороненные на Малаховском кладбище